Государственная молодёжная премия Марий Эл имени Олыка Ипая — государственная премия Республики Марий Эл в области литературы, культуры и искусства, науки, общественной и социально-значимой деятельности для молодёжи. Присуждается один раз в два года. Названа по имени репрессированного марийского поэта, переводчика и журналиста Олыка Ипая (1912—1937).

История 
Была учреждена в 1968 году Марийским обкомом ВЛКСМ как премия Марийского комсомола имени Олыка Ипая.

Первые лауреаты премии — композитор Эрик Сапаев (посмертно) и поэт Валентин Колумб.

За 48 лет лауреатами премии имени Олыка Ипая стали 130 номинантов. Среди них — народный художник России Александр Бакулевский, заслуженные художники РФ Зосим Лаврентьев, Измаил Ефимов, Иван Ямбердов, народный поэт Республики Марий Эл Семён Николаев, заслуженные артисты России Галина Иванова, Алла Александрова, Иван Смирнов, творческие коллективы Государственного ансамбля танца «Марий Эл», народного этнографического ансамбля «Марий памаш», заслуженные артисты России и многие другие.

В 1994 году в связи с образованием Республики Марий Эл премия стала государственной.

В год 100-летия ВЛКСМ (2018) Государственную молодёжную премию Республики Марий Эл в области литературы, культуры и искусства Правительство Республики Марий Эл дополнило новыми номинациями:
 в области литературы, культуры и искусства — 5 Государственных молодёжных премий Республики Марий Эл имени Олыка Ипая;
 в области науки и техники и производства — 3 Государственные молодёжные премии Республики Марий Эл;
 в области социально значимой деятельности — 2 Государственные молодёжные премии Республики Марий Эл.

В 2022 году число премий увеличили до 15, а размер денежного поощрения до 40 тыс. рублей.

Государственные молодёжные премии присуждаются:
 в области литературы, искусства и архитектуры — за создание талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений литературы, искусства и архитектуры, реализацию творческих и исследовательских проектов в области культуры, получивших общественное признание и являющихся значительным вкладом в культуру Республики Марий Эл;
 в области науки, техники и производства — за особо ценные научные публикации и открытия, за разработку и внедрение в производство высокоэффективных технологий и изобретений, получивших признание научной общественности и специалистов сферы производства;
 в области социально значимой и общественной деятельности — за реализацию социально значимых программ (проектов), получивших положительное заключение по итогам их реализации, за организацию и участие в мероприятиях, решающих социальные задачи, поставленные обществом, за общественную деятельность социального, культурного, общественно полезного характера.

Условия вручения премии 
Согласно Указу Главы Республики Марий Э от 14 марта 2012 г. N 22 «О Государственной молодёжной премии Республики Марий Эл в области литературы, культуры и искусства имени Олыка Ипая» премия присуждается гражданам Российской Федерации за создание талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в области культуры, получивших общественное признание и являющихся значительным вкладом в культуру Республики Марий Эл.

Возраст соискателей премии — от 18 до 35 лет (включительно).

На соискание премии могут быть представлены следующие работы:
 произведения литературы всех жанров (проза, поэзия, драматургия, публицистика, художественная критика) только в законченном виде после опубликования в печати и получения признания общественности;
 творческие, исследовательские проекты и работы в сфере библиотечного и музейного дела после их реализации в организациях культуры Республики Марий Эл;
 произведения живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, реставрационные работы, изделия народного художественного и прикладного творчества после показа на выставках, вернисажах и экспозициях;
 произведения и творческие работы в области театрального, музыкального, хореографического искусства, кинематографии, телевидения и радио, концертно-исполнительская деятельность после просмотра их на концертах, в театрах и кинотеатрах, освещения на радио и телевидении.

Критерии оценки представляемых работ:
 актуальность, инновационный характер и оригинальность;
 способность оказать существенное влияние на качество культурной среды;
 масштабы реализации результатов произведения (работы), перспективы дальнейшего использования этих результатов.

В состав Комиссии при Главе Республики Марий Эл по присуждению премии входят представители Министерства культуры, печати и по делам национальностей, Министерства образования и науки Марий Эл, руководители республиканских учреждений культуры, творческих союзов, журналисты.

Отзывы о премии 
Портал MariUver считает премию им. О. Ипая важной вехой в жизни творческой марийской молодёжи:«Эту премию можно получить раз в жизни, как и звание народный артист России. Она не даёт никаких социальных льгот, лишь единовременную материальную поддержку. Но молодёжь Марий Эл стремится её получить, ведь она — ступенька в их творческую жизнь».На церемонии вручения премии за 2013—2014 годы в январе 2015 года Глава Марий Эл Л. И. Маркелов отметил значимость данной премии:«Мне сегодня было приятно вручать награды молодым и талантливым людям, прославляющим нашу республику. Все вместе мы активно работали в 2014 году, который был объявлен Годом культуры, ввели два новых театра, один из них — с органом, и я уверен, что 2015 год, который пройдет под знаком русской литературы, для республики также ознаменуется новыми объектами, а творческая молодежь проявит себя в своих направлениях деятельности. Драматурги, художники, скульпторы, певцы, писатели — все должны показывать свои таланты и участвовать в развитии культуры».

Лауреаты премии разных лет

Примечания

Литература 
 

Премии в области искусств
Премии, присуждаемые в нескольких областях искусства
Лауреаты премий в области искусств
Государственные премии Марий Эл
Литературные премии России
Награды по алфавиту